Запята́я может означать:
 Запятая — знак препинания.
 Запятая — одно из представлений десятичного разделителя.
 Запятая — река в Магаданской области.

Диакритический знак